Утатсузавр () — род вымерших морских рептилий из отряда ихтиоптеригий (таксона, включавшего в себя ихтиозавров), самый древний и примитивный представитель этой группы. Название дано по месту, где впервые были найдены остатки, и означает «ящер из Утатсу» ( — ящер, ящерица). Это была рептилия с короткой головой, узкой мордой и маленькими плавниками.

Систематика, взаимоотношения с родственными таксонами 

Это производный род от сестринского таксона к роду мезозавров Wumengosaurus, сестринским таксоном к самому же утатсузавру был род Hupehsuchus. Он был больше первого из упомянутых родов, у него был более длинный и низкий рострум, зубов было больше, сами они по размерам были меньше. Его заглазничная область была выше, слёзная кость — длиннее, а чешуя — глубже.

Общие сведения 
Утатсузавр, бесспорно — важная страница в палеонтологической летописи, особенно её аспектов, непосредственно касающихся истории развития морских рептилий. Ведь именно его считают первым из когда-либо живших на Земле представителем ихтиозавров, а иногда он выполняет для специалистов функцию некоего образца, который запечатлел все базальные (примитивные) свойства. В числе них свойства скелета, типичные для диапсид, группы, сейчас включающей ящериц и зародившейся с появлением первой настоящей рептилии — петролакозавра. Утатсузавр не был настолько хорошо приспособлен к жизни в море, как более поздние ихтиозавры — к примеру, у него отсутствовал спинной плавник, а хвост его наклонялся вниз, что привело к неравномерному распределению хвостовых позвонков, к тому же он, опять же, в отличие от более продвинутых форм этого отряда, был негибким.

Но утатсузавр, тем не менее, не являлся, скорее всего, определяющей примитивной формой, поскольку его плавники имели четыре пальца, вместо обычных пяти у других ранних ихтиозавров. Это позволяет сделать вывод, что утатсузавр, вероятно, находился на особой эволюционной линии, которая вела к переходным ихтиозаврам, таким, как миксозавр, у которых было три пальца, как у продвинутых форм, таких, как собственно ихтиозавр. И только поэтому утатсузавр остаётся крайне важным для специалистов при изучении ими эволюции ихтиозавров.

Череп утатсузавра крайне широк, особенно в сравнении с таковыми у других представителей ихтиозавров (особенно у шастазавров, которые, как известно, обладали весьма узкой черепной коробкой), это свойство, доставшееся этим ящерам от далёких сухопутных предков. Зубы, которыми были усеяны его челюсти, могут сказать нам, что рацион утатсузавра составляла рыба, хотя вполне вероятно, что он порой мог лакомиться головоногими и даже более мелкими морскими пресмыкающимися.

Несмотря на всю свою примитивность, это был достаточно крупный ихтиозавр: в длину он достигал трёх метров, или, иными словами, 18 футов (в некоторых источниках указана меньшая длина: около 10 футов), а весил целую тонну (500 фунтов). Однако в некоторых других источниках указывается, что, он, напротив, отличался от своих более поздних родственников и своими размерами, и, будучи, к примеру, в десять раз меньше, чем шонизавр, в длину достигал всего полтора метра.

Места и древность находок 
Утатсузавр был открыт японскими палеонтологами Шикама, Камей и Мурата (), в 1978 году. Тем не менее, остатки его встречаются не только в Японии, но и в Канаде, находят их в отложениях оленёкского яруса раннетриасовой эпохи. Обитал он нашей планете примерно 240—230 миллионов лет назад, в некоторых источниках указывается более точный промежуток: 251,3—247,2 млн лет назад.

Этот род является монотипическим, включает только один вид — U. hataii (type). В настоящее время в мире имеются две однократные коллекции остатков этого ящера.

Примечания

Литература

Ссылки 

Ихтиозавры
Животные, описанные в 1978 году
Пресмыкающиеся триасового периода